La Revue vaudoise de généalogie et d’histoire des familles (RVGHF) est une revue historique et généalogique suisse de langue française spécialisée dans les approches pluridisciplinaires de la famille, la parenté, les réseaux et l’individu. Centrée sur le canton de Vaud, elle est également ouverte à des contributions extérieures.

Elle est éditée chaque année par le Cercle vaudois de généalogie (fondé en 1987). Prioritairement destinées aux membres du Cercle, ses pages sont aussi ouvertes aux contributeurs externes.

Historique de la publication 
La RVGHF est née durant l’année du  du Cercle en 2012, sur l’initiative d’un membre proposée à l’assemblée générale le  à Echallens en vue du jubilé, puis acceptée et ratifiée à Morges le .

Dès 2012, la RVGHF a donc succédé au Bulletin généalogique vaudois qui a paru de 1988 à 2011 sous la direction successive de Robert Pictet (1987-1997), Pierre-Yves Favez (1993-1994), Gilbert Marion (1998-2011), et Guy Le Comte (2009-2011).

Posture scientifique 
La RVGHF observe que la famille est au fondement de la production sociale, et la généalogie son cadre structurant. Au travers de ses contributions, la RVGHF illustre la force exploratoire de la généalogie comme un moyen technique et un outil d’analyse permettant d’éclairer une multiplicité de disciplines des sciences humaines. Plateforme d’échange et de discussion sur la recherche en histoire de la famille, de la parenté, des réseaux et de l’individu sur le territoire vaudois principalement, elle est aussi ouverte, à titre comparatif, à des terrains voisins ou plus éloignés dans sa rubrique « Nos invités ». 

La RVGHF se veut scientifique dans son propos tout en restant accessible aux non-spécialistes, et cherche à s’adresser au plus grand nombre de lecteurs. Les articles sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Diffusion 
La diffusion en Suisse et en Europe francophone est assurée par la maison d’édition Alphil à Neuchâtel.

Notes et références

Lien externe
 

Revue suisse
Revue d'histoire
Presse consacrée à la généalogie
Titre de presse créé en 2012